Змагання в абсолютній першості серед жінок у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2012 року пройшли 2 серпня 2012 року на Північній арені Грінвіча.

Медалісти

Фінал 

*Алія Мустафіна та Алі Райсман фінішували в абсолютній першості з однаковою сумою балів — 59.566. У таких випадках підсумовуються бали трьох найкращих виступів. У Мустафіної сума склала 45.933 бали, а у Райсман — 45.366, таким чином бронзова медаль дісталася росіянці.
**Ханна Вілан впала на стрибку та отримала нульову суму балів, оскільки не змогла приземлитися на ноги.

Кваліфікація 

Кожна збірна могла виставити не більше двох спортсменок, тому до фіналу не потрапили:
 Джордін Вібер (, 4-е місце),
 Анастасія Гришина (, 12-е місце),
 Дженніфер Пінчес (, 21-е місце),
 Яо Цзіннань (, 22-е місце).

Примітки